Zhang Xin (n. 1965) – imprenditrice cinese
 Zhang Xin (n. 1985) – sciatrice freestyle cinese
 Zhang Xin (n. 1992) – calciatrice cinese
 Zhang Xin – nuotatrice cinese
 Zhang Xin – marciatrice cinese
 Zhang Xin – pallavolista cinese